— японский научно-фантастический фильм 1955 года, режиссёра Мотоёси Ода. Является продолжением знаменитого фантастического фильма 1954 года «Годзилла», повествующего о гигантском драконоподобном динозавре Годзилле. Это первый фильм, в котором Годзилла является не единственным чудовищем-персонажем.

В США фильм вышел под названием «Гигантис — огненный монстр» в 1959 году.

Сюжет 
Кодзи Кобаяси, молодой пилот, работающий на рыбно-продуктовой фабрике в Осаке, терпит крушение на небольшом скалистом островке в океане. Ему на помощь прилетает его коллега — Сёити Цукиока. Он находит Кодзи живым и здоровым. Пилоты понимают, что они не одни на острове, и видят нового Годзиллу, сражающегося с огромным шипастым динозавром.
  
Вернувшись в Осаку, пилоты предстают перед органами власти, где те устанавливают, что монстр, с которым сражался Годзилла — доисторический ящер-анкилозавр Ангирус. Учёный Ямана не знает ни одного способа снова убить Годзиллу. Разрушитель кислорода и его изобретатель — доктор Сэридзава, были уничтожены при победе над Годзиллой годом ранее. Ямана предлагает отвлечь Годзиллу подальше от берега при помощи световых бомб.

При помощи авиации Годзиллу действительно удаётся отвлечь. Между тем из-за плана преступников загорается огромное здание, и Годзилла возвращается в Осаку. К городу приплывает Ангирус и между чудовищами вновь начинается схватка. Годзилла и Ангирус разрушают часть города, в том числе и замок в Осаке. В конце концов Годзилле удаётся перегрызть шею противнику.

Цукиока начинает поиски Годзиллы, и обнаруживает его плывущим к ледяному острову.
Кобаяси и авиация пытаются уничтожить Годзиллу, и даже бомбардируют его. Однако ящер остается жив, и убивает Кодзи. Самолёт последнего врезается в скалу, из-за чего начинается лавина. Цукиока предлагает похоронить Годзиллу под слоем снега. После долгого обстрела Годзилла навсегда оказывается погребен под льдинами.

В ролях

Монстры 

 Годзилла — гигантское доисторическое чудовище, ожившее во время испытаний водородной бомбы. В фильме «Годзилла» 1954 года Годзиллу удаётся уничтожить, но в новом фильме появляется ещё одна особь. В американской киноверсии данного фильма Годзилле почему-то дают ему имя «Гигантис», тогда как в последующих картинах монстр носит своё настоящее имя.
 Ангирус (Ангирозавр, Ангирас. Ангилас) — гигантский четвероногий динозавр, живший в одно время с Годзиллой. Ангирус — представитель семейства анкилозавров. В отличие от реальных анкилозавров Ангирус достигает гигантских размеров и является плотоядным. Кроме того, Ангирус - первый монстр, с которым столкнулся Годзилла.

Названия 
Контратака Годзиллы - переведенное японское название.

Гигантис - огненный монстр - название театрального релиза в Великобритании и США.

Годзилла снова нападает - английское название от Toho и DVD название в США.

Релиз 
«Годзилла снова нападает» вышел в Японии 24 апреля 1955 года. Фильм был четвёртым по величине кассовым фильмом года на внутреннем рынке, и 10ым самым кассовым японским фильмом.

Факты 

 Фильм собрал более 8 340 000 билетов, и до премьеры «Кинг-Конг против Годзиллы» был самым кассовым фильмом про Годзиллу.
 Параллельно с японской версией (как и с большинством фильмов «кайдзю») у фильма была американская версия, где были сделаны кое-какие изменения.
 Фильм является вторым про Годзиллу, которых сейчас насчитывается 30, а также последним фильмом о Годзилле, снятым на чёрно-белую плёнку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Годзилла снова нападает» на Internet Movie Database
 «Годзилла снова нападает» на allrovi

Фильмы Японии 1955 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы по алфавиту
Чёрно-белые фильмы Японии
Фильмы 1955 года
Фантастические фильмы 1955 года
Фантастические фильмы Японии
Фильмы о Годзилле
Фильмы об Осаке